Dihidroksibifenil (tako]e poznat kao bifenol) se može odnositi na:

 2,2'-Dihidroksibifenil
 2,3'-Dihidroksibifenil
 2,4'-Dihidroksibifenil
 3,3'-Dihidroksibifenil
 3,4'-Dihidroksibifenil
 4,4'-Dihidroksibifenil